

Sport

Baseball
La Série mondiale de baseball (en anglais : World Series) est la série finale de la Ligue majeure de baseball (MLB).

Lutte
World Wrestling Entertainment, Inc. est une entreprise spécialisée dans la lutte professionnelle.

Soccer
Les World Soccer Awards sont une distinction offerte par le magazine World Soccer qui récompense les meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes de soccer.

Cinéma
Cool World est un film américain réalisé par Ralph Bakshi, sorti en 1992.
Wayne's World est un film américain réalisé par Penelope Spheeris, sorti en 1992.
We Feed the World est un film documentaire autrichien réalisé par Erwin Wagenhofer et sorti le .

Communications
BBC World News est la chaîne d’information internationale en continu de la BBC, lancée en 1995.
Le New York World était un journal américain publié à New York entre 1860 et 1931.
 World Magazine est un magazine protestant et conservateur américain

Géographie
Le www.bourseinverstissement Ci.com est une publication annuelle officielle de la CIA détaillant chaque pays du monde, du point de vue géographique, démographique, politique, économique, des communications et militaire.

Écologie
Le World Wide Fund for Nature est une organisation non gouvernementale internationale de protection de la nature et de l'environnement.

Informatique
En informatique il est de tradition d'écrire un petit programme dont le seul but soit l'affichage à l'écran des mots hello world.

Jeu
Perfect World est un jeu en ligne massivement multijoueur (MMORPG) en 3D édité par Beijing Perfect World.
Les World Series of Poker (WSOP) sont les championnats du monde de poker.

Jeu vidéo
Super Mario World est un jeu vidéo de plate-forme pour Super Nintendo sorti le  au Japon, en  aux États-Unis, et en  en Europe.
World of Warcraft est un jeu vidéo de type MMORPG développé par la société Blizzard Entertainment pour Vivendi Games.
World of Goo est un jeu vidéo de réflexion créé par 2D Boy.

Manga
 Beautiful World est un manga de Naito Yamada publié en 2000.
 The World est le nom donné à la planète Terre dans l'univers d'Akira Toriyama.

Musique
 La World music est un genre musical. On parle aussi de musiques du monde.
 
 
 It's a Small World est une attraction de type croisière scénique des parcs à thèmes Disney.
 Jimmy Eat World est un groupe de rock alternatif américain formé en 1993.
 Mad World est une chanson du groupe britannique Tears for Fears (1982). 
 Real World est un label musical créé par Peter Gabriel chez Virgin Records pour promouvoir la world music.
 Spiceworld est le deuxième album du groupe pop anglais Spice Girls (1997).
 We Are the World est une chanson caritative de 1985 écrite par Michael Jackson et Lionel Richie, produite par Quincy Jones et enregistrée par le groupe de musiciens .
 World Circuit Records est une maison de disques spécialisée dans la musique de Cuba et d'Afrique de l'Ouest.
 The World Is Mine est une chanson d'Hatsune Miku, une vocaloid très populaire.
 World est une chanson de Lindita Halimi qui a représenté l'Albanie au Concours Eurovision de la chanson 2017.

Tourisme
World Showcase était un ensemble de pavillons consacrés à diverses nations et disposés autour d'un lac dans le parc à thèmes EPCOT de Walt Disney World Resort.
Le Windows on the World était un restaurant de luxe, situé au sommet de la tour nord du World Trade Center.
La World est une sculpture monumentale de l'artiste plasticien Jean-Claude Meynard (2010) qui surplombe le village de Valbonne Sophia Antipolis, Var, France.

Urbanisme
Le World Trade Center est un complexe de sept immeubles d'affaires situé à Lower Manhattan, à New York, aux États-Unis, détruit au cours des attentats du .

Autres